Ji-yeon, também escrito Ji-yeoun, Ji-yun, Chee-yun ou Chi-yun, é um prenome feminino coreano. Foi o sétimo nome mais popular para meninas nascidas na Coreia do Sul em 1980.

Pessoas com este nome incluem:
 Kim Chee Yun (1970), violinista sul-coreana
 Kim Ji-Yeon (1988), esgrimista sul-coreana
 Lee Ji-yeon (1984), cantora sul-coreana, ex-integrante do girl group Isak N Jiyeon e atualmente integrante do The Grace, sendo mais conhecida como Lina
 Myung Ji-yun (1975), atriz de televisão sul-coreana
 Park Ji-yeon (1981), cujo nome artístico é Gummy, cantora sul-coreana
 Park Ji-yeon (1993), cantora sul-coreana, integrante do girl group T-ara
 Jeanne You Ji-yeoun (1978), pianista clássica sul-coreana
 Sung Ji-yeon (1997), cantora sul-coreana, integrante do girl group MOMOLAND

Personagens fictícias com este nome incluem:
 Kwon Ji-yeon, na série de televisão norte-americana Lost, para quem o episódio Ji Yeon é nomeado

Ver também 
 Lista de prenomes coreanos

Desambiguações de prenomes
Prenomes coreanos